Meyliidae är en familj av rundmaskar. Meyliidae ingår i ordningen Desmoscolecida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Meyliidae